Стинка () — село в Румунії, у повіті Ботошані. Входить до складу комуни Джордже-Енеску.
 Стинка () — село в Румунії, у повіті Ясси. Входить до складу комуни Комарна.
 Стинка () — село в Румунії, у повіті Ясси. Входить до складу комуни Вікторія.
 Стинка () — село в Румунії, у повіті Нямц. Входить до складу комуни Піпіріг.
 Стинка () — село в Румунії, у повіті Сучава. Входить до складу комуни Зворіштя.
 Стинка () — село в Румунії, у повіті Тулча. Входить до складу комуни Касімча.
 Стинка () — село в Румунії, у повіті Ботошані. Адміністративно підпорядковується місту Штефенешть.